Kippengaas is een vorm van zeskantgaas, een type vlechtwerk van (meestal verzinkte) metaaldraden. Het wordt in rollen verkocht en is uitermate geschikt om, met behulp van wat paaltjes en een handvol spijkers, snel een afrastering mee op te trekken voor bijvoorbeeld een kippenren. Dat verklaart tevens de naam kippengaas.

Behalve deze voor de hand liggende toepassing wordt het materiaal ook op veel andere manieren toegepast, onder andere ten behoeve van het snel zelf maken van een barbecue, voor velerlei creatief knutselwerk en om planten zoals rijserwten tegenaan te laten groeien.

Namen voor kippengaas zijn afhankelijk van de maaswijdte:
Maaswijdte van 13 mm. = dubbeltjesgaas 
Maaswijdte van 25 mm. = konijnengaas, kwartjesgaas of kuikengaas.
Maaswijdte van 50 mm. = het echte kippengaas.

Zie ook
Schapengaas

Veeteelt